Scholen steht für

 einen Ortsteil des Fleckens Bruchhausen-Vilsen im Landkreis Diepholz in Niedersachsen, siehe Bruchhausen-Vilsen
 eine Gemeinde im Landkreis Diepholz in Niedersachsen, siehe Scholen
 berittene Gardetruppen der spätrömischen Kaiser, siehe scholae palatinae